McMurrich ist der Nachname von:
 James Playfair McMurrich (1859–1939), kanadischer Biologe
 John McMurrich (1804–1883), kanadischer Politiker und Geschäftsmann in Toronto
 William Barclay McMurrich (1842–1939), kanadischer Anwalt, Politiker und Bürgermeister von Toronto